AUD est un code, qui peut signifier :
 dollar australien, la monnaie de l'Australie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
  ;
 Automatic UpDate, le service de mise à jour automatique de Microsoft, selon la liste des abréviations en informatique.

aud peut faire référence à :
 .aud, un format audio de la société Westwood Studios ;
 la langue anuta, selon la norme ISO 639-3.